RES Champlonaise is een Belgische voetbalclub uit Champlon. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2697 en heeft rood en zwart als clubkleuren.

Geschiedenis
Etoile Sportive Champlonaise werd rond 1930 opgericht en sloot zich in 1938 aan bij de Belgische Voetbalbond. Champlon ging spelen in de Luxemburgse provinciale reeksen.

Op het eind van de jaren 60 maakte de club een opgang in de provinciale reeksen. Na een seizoen zonder competitienederlagen (23 zegen en 3 gelijke spelen) werd ES Camplonaise in 1967 kampioen in Derde Provinciale en promoveerde zo naar Tweede Provinciale. In de periode 1965-1967 behaalde men een reeks van 56 wedstrijden zonder nederlaag. Ook in Tweede Provinciale was men meteen bij de beteren en na twee derde plaatsen werd men ook daar kampioen in 1970 en promoveerde men naar Eerste Provinciale.

De club kon zich de volgende twee decennia bijna steeds handhaven op het hoogste provinciale niveau, op enkele degradaties na. Zo zakte men in 1973 naar Tweede Provinciale, maar keerde men na het behalen van de titel na een jaar terug in Eerste. Ook in 1978 zakte men, en opnieuw keerde men dankzij een titel na een seizoen weer terug in Eerste Provinciale. In 1984 volgde nogmaals een degradatie naar Tweede. Ditmaal haalde men in het tweede seizoen weer de titel en zo keerde men in 1986 toch weer terug op het hoogste provinciale niveau.

In 1990 degradeerde Champlonaise opnieuw en nu duurde het verblijf in Tweede Provinciale langer. Uiteindelijk behaalde men in 1997 toch weer de titel en volgde opnieuw een promotie. Bij het begin van de 21ste eeuw kende de club echter een plotse terugval. In 2001 degradeerde men naar Tweede Provinciale en het volgende seizoen volgde ook daar een degradatie naar Derde Provinciale, het laagste provinciale niveau in Luxemburg.

Na een seizoen in de middenmoot zette de Champlonaise echter een snelle terugkeer in. In 2004 dwong men via de eindronde opnieuw promotie af naar Tweede Provinciale, en dankzij een titel keerde men in 2006 terug in Eerste Provinciale. Een jaar later degradeerde men weer, maar dankzij een nieuw titel keerde men in 2008 toch weer terug in Eerste Provinciale. Ditmaal kon men de plaats op het hoogste provinciale niveau vasthouden. In 2012 haalde men daar zelfs een plaats in de provinciale eindronde, maar zonder succes. In 2013 haalde men opnieuw de eindronde, waar men ditmaal wist door te stoten naar de interprovinciale eindronde. Daar werd men echter na verlengingen uitgeschakeld door Solières Sport.

Resultaten

Externe links
 https://web.archive.org/web/20130614101956/http://reschamplon.be/

Champlonaise, RES
Tenneville
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)